Miejscowości w USA:
 Elk Rapids – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
Gminy w USA:
 Elk Rapids (ang. Elk Rapids Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim